Louis Lacroix peut désigner :
 Louis Lacroix (17..-17..), maître de pension. Auteur d'un syllabaire composé des fables d'Ésope, tirées du Labyrinthe de Versailles
Louis Lacroix (1817-1881), professeur d'université et historien français ;
 Louis Lacroix (1877-1958), capitaine au long cours, cap-hornier, historien de la marine ;
 Louis Lacroix, président de la Fédération française de la course camarguaise de 1975 à 1977.